Войто́вич (, , ) — польская, белорусская и украинская фамилия; образована от должности Войт.

Известные носители фамилии 
 Войтович, Александр Павлович (род. 1938) — белорусский учёный, общественный и политический деятель.
 Войтович, Алексей Михайлович (1927—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Войтович, Антон Андреевич (род. 1989) — российский теле и радиоведущий, журналист.
 Войтович, Базили (1899—1985) — польский скульптор, педагог.
 Войтович, Василий Ермолаевич (1891—1917) — рабочий, участник Февральской революции в Петрограде и Октябрьской в Москве.
 
 Войтович, Леонтий Викторович (1951—2023) — украинский историк.
 Войтович, Назарий Юрьевич (1996—2014) — активист Евромайдана, Герой Украины.
 Войтович, Нина Трофимовна (1913—1976) — советский языковед.
 Войтович, Норберт (род. 1972) — польский историк, католический богослов и публицист.
 Войтович, Николай Васильевич (род. 1939) — российский учёный в области агрохимии и экологического земледелия, академик РАН.
 Войтович, Пётр Василий (1862—1936) — украинский скульптор.
 Войтович, Сергей Данилович (1925—1989) — советский историк.
 Войтович, Станислав Андреевич (род. 1965) — украинский деятель аграрного комплекса.
 Войтович, Стефания (1922—2005) — польская певица академического репертуара (сопрано).
 Войтович, Юрий Феодосьевич (в монашестве Георгий; род. 1964) — архиерей Белорусской православной церкви, епископ Пинский и Лунинецкий.

См. также 
  — название населённых пунктов в Белоруссии.

Примечания